It’s About Time — неоднозначное понятие. Возможные значения:
 Back to the Future: The Game. Episode 1: It’s About Time — компьютерная игра.
 Crash Bandicoot 4: It’s About Time — компьютерная игра.
  — альбом группы Chic.
 It’s About Time — альбом группы Jonas Brothers.
 It’s About Time — песня Van Halen.
 It’s About Time! — седьмая серия первого сезона мультсериала «Финес и Ферб».
 Plants vs. Zombies 2: It’s About Time — компьютерная игра.